Nurmagomed Gadžijev (* 9. ledna 1996 Dagestán, Rusko) je ruský zápasník – volnostylař avarské národnosti, který od roku 2013 reprezentuje Ázerbájdžán.

Sportovní kariéra 
Pochází z dagestánské horské obce Urada. Vyrůstal na kutaně v Kiziljurtu, kde začal zápasit v 11 letech. Připravuje se pod vedením Sadruddina Ajgubova. V roce 2013 přijal nabídku reprezentovat Ázerbájdžán, kde soupeří o post reprezentační jedničky ve váze do 97 kg s dalšími Kavkazany – ruským Osetem Chetagem Gozjumovem a od roku 2017 dalším ruským Osetem Aslanbekem Alborovem.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Rusku
 Zápas v Ázerbájdžánu

Externí odkazy 
 
 Výsledky Nurmagomeda Gadžijeva na uni-leipzig.de

Ruští volnostylaři
Ázerbájdžánští volnostylaři
Dagestánští volnostylaři
Narození 9. ledna
Narození v roce 1996
Narození v Dagestánu
Žijící lidé
Muži